Marcello Pezzolla (...) – taekwondoka italiano
 Mario Pezzolla (1952) – giornalista, conduttore radiofonico e disc jockey italiano
 Victorio Pezzolla (1952) – musicista argentino naturalizzato italiano